Ашен () — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Мозель, округ Сарбур — Шато-Сален, кантон Сольнуа.

Географическое положение 
Ашен расположен в 38 км к юго-востоку от Меца и в 4 км к западу от Моранж. Соседние коммуны: Дестри на севере, Баронвиль на северо-востоке, Моранж и Певанж на востоке, Риш на юго-востоке, Белланж на юго-западе, Бреэн и Виллер-сюр-Нье на западе, Мартий на северо-западе.

Площадь коммуны — 4,79 км², население — 94 человека (2006) с тенденцией к снижению: 83 человека (2013), плотность населения — 17,3 чел/км². Ранее входила в состав Лотарингии.

История 
 Деревня бывшего сеньората Моранж.
 Ранее входила в состав Лотарингии.

Ашен сильно пострадал в ходе Первой мировой войны 1914—1918 годов.

Население 
Численность населения коммуны в 2008 году составляла 89 человек, в 2012 году — 82 человека, а в 2013-м — 83 человека.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 51 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 38 были экономически активными, 13 — неактивными (показатель активности 74,5 %, в 1999 году — 65,5 %). Из 38 активных трудоспособных жителей работали 33 человека (18 мужчин и 15 женщин), пятеро числились безработными (четверо мужчин и одна женщина). Среди 13 трудоспособных неактивных граждан 5 были учениками либо студентами, пенсионеров зарегистрировано не было, а ещё 8 — были неактивны в силу других причин.

Примечания

Ссылки 

 Национальный институт статистики